Noches blancas puede referirse a:

 El fenómeno atmosférico conocido como noches blancas.
 La película Noches blancas, dirigida en 1957 por Luchino Visconti.
 La novela corta Noches blancas, de Fiódor Dostoyevski.
 La novela Let It Snow: Three Holiday Romances de John Green, traducida al castellano como Noches blancas: Tres historias de amor inolvidables.